Repojoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Repojoki (vattendrag, lat 68,42, long 26,03), Lappland, 
 Repojoki (vattendrag, lat 68,07, long 28,07), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar